Самотра́ки, также Самофракия ( — фракийский Самос) — малый город в Греции, главный город острова Самотраки в северной части Эгейского моря. Административный центр общины Самотраки в периферийной единице Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия. Расположен на высоте 119 м над уровнем моря на северо-западном склоне горы Фенгари в 6 км от побережья. Население 653 человек по переписи 2011 года. Димархом на местных выборах 2019 года избран Николаос Галатумос ().

Сообщество 
Сообщество Самотраки () создано в 1918 году (), в 1986 году () создана община Самотраки (). В сообщество входит 15 населённых пунктов. Население 2859 жителей по переписи 2011 года. Площадь 177,977 км². Плотность 16,06 человека на квадратный километр.

Население

Примечания 

Города Греции
Самотраки